Songs in the Key of Life – album Steviego Wondera wydany 28 września 1976 roku. W 2003 album został sklasyfikowany na 56. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4

Bonus Strona 1

Bonus Strona 2

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Steviego Wondera
Albumy nagrodzone Grammy dla albumu roku
Albumy muzyczne wydane w roku 1976